Асмодей:

 Асмодей — злой, сластолюбивый демон, упоминаемый в позднейшей еврейской литературе.
 Асмодей — названия, даваемые фреске, написанной между 1820-1823 годами испанским художником Франсиско Гойей.
 Асмодей - вымышленный персонаж во Вселенной Marvel.